Gongylophis – rodzaj węży z podrodziny Erycinae i rodziny dusicielowatych, obejmujący gatunki występujące w Afryce i Azji.

Gatunki 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Gongylophis colubrinus – strzelec kenijski
 Gongylophis conicus – strzelec szorstkołuski
 Gongylophis muelleri – strzelec saharyjski

Zasięg występowania gatunków

Przypisy 

Dusicielowate

fr:Gongylophis